Federal Election Campaign Act – legge del Governo federale degli Stati Uniti sui finanziamenti per le campagne elettorali
Family Entertainment and Copyright Act – legge del Governo federale degli Stati Uniti sul diritto d'autore